Gavião Peixoto kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Gavião Peixoto (ort), São Paulo, 
 Gavião Peixoto (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar